Kapadia est un nom de famille commun en Inde et au Pakistan. Le nom se traduit littéralement en . Traditionnellement, il incluait les personnes impliquées dans l'industrie textile. Parmi les personnes portant le nom de famille Kapadia, on peut citer :

Inde 
 Dimple Kapadia, actrice,
 , alpiniste,
  Nawang Kapadia, militaire, fils  de Harish,
 , actrice, fille de Dimple,
 , chef de la justice indienne.

Pakistan 
 , acteur,
 , musicien.

Royaume-Uni 
 Asif Kapadia, cinéaste.